Больюльос-де-ла-Митасьон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 63 км². Население 9142 человека (на 2010 год). Расстояние 17 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 PORTAL OFICIAL BOLLULLOS
 
 
 
 Certamen de Teatro Curro Varilla

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи